LHP steht für:
 Left Hand Path, siehe Pfad zur linken Hand

lhp steht für:
 Lhokpu (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Bhutan

Abkürzung